Ahmed Zaki (1949-), acteur égyptien.
 Ahmed Zaki Yamani (1930-2021), ministre saoudien du pétrole et des ressources minérales de 1962 à 1986.
 Amr Zaki (1983-), footballeur égyptien.
 Badou Zaki (1959-), footballeur et entraîneur marocain.
 Mohammed Saleh Zaki (1888-1974), artiste irakien.
 Myret Zaki (1973-), journaliste économique suisse.
 Zbigniew Zakrzewski dit Zaki (1981-), footballeur polonais.

Personnage fictif 
 Zaki : personnage de la série de jeux vidéo Rival Schools.